Corrientes ist

eine Stadt in Argentinien, siehe Corrientes (Stadt)
eine Provinz in Argentinien, siehe Provinz Corrientes
eine Straße in Buenos Aires, siehe Avenida Corrientes
der Zerstörer Corrientes (E 8) der argentinischen Marine (Stapellauf 1937)
 Corrientes (Schiff, 1881)
 Corrientes (Schiff, 1894)